ROI ist eine Abkürzung für:

 Avior Airlines (ICAO-Code), venezolanische Fluggesellschaft
 Radio Österreich International, Kurzwellenprogramm des ORF
 Regierungsoberinspektor, deutsche Amtsbezeichnung
 Region of Interest, relevanter Bildbereich in der Bildverarbeitung
 Republic of Ireland, siehe Irland
 Flughafen Roi Et (IATA-Code), Flughafen von Roi Et in Thailand
 Return on Investment, englisch für Kapitalverzinsung oder Kapitalrendite
 Royal Institute of Oil Painters, Künstlervereinigung in London
 Reichsbahn-Oberinspektor, siehe Dienstränge der Deutschen Reichsbahn #Ranggruppe III

 Return Of Insolvency, ein sich mit und nach der COVID-19-Pandemie im Management-Bereich eingebürgerter Begriff für Firmen, die mit Staatsgeldern gerettet wurden und dennoch vor dem Aus stehen.

Roi, du Roi oder le Roi ist der Familienname folgender Personen:
 Carl du Roi (1866–1927), deutscher Warenhausmanager
 Daniel Roi (* 1987), deutscher Politiker
 Georg August Wilhelm du Roi (1787–1853), deutscher Richter
 Hugo du Roi (1839–1911), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Isidre Roi († 1720), spanischer Komponist, Harfenist und Chorleiter
 Johann Philipp Du Roi (1741–1785), deutscher Arzt und Botaniker
 Julius Georg Paul du Roi (1754–1825), deutscher Jurist und Anstaltsdirektor
 Paul du Roi (1867–??), deutscher Staatsanwalt und Justizbeamter
 Wolfram de le Roi (1874–1956), deutscher Flugpionier

Siehe auch: 
 Roy
 Roye
 Rooy
 Rooij
 Leroi

Abkürzung